Чапа́евский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. 

Административный центр — село Красный Яр.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 573 человека, в том числе 289 мужчин и 284 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Красный Яр.

Примечания 

Муниципальные образования Алейского района
Сельские поселения Алтайского края